A340 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Aviation 
 Airbus A340, un avion de ligne quadriréacteur long-courrier de grande capacité fabriqué par Airbus.

Routes 
  Autoroute française A340, ancienne autoroute à Bernolsheim.